Peter Kjær (1886-1932) dán színész
Peter Kjær (1949-) dán építész
Peter Kjær (1965-) dán válogatott labdarúgókapus